Айброкс () — район в городе Глазго, название происходит от гэльского  — «барсучий брод».
 «Айброкс» — домашний стадион футбольного клуба «Рейнджерс».
 «Айброкс» — станция метрополитена Глазго.